Tosatti ist der Nachname von:
Erio Tosatti (* 1943), italienischer Physiker
 Marcelo Tosatti (* 1982), brasilianischer Programmierer
Valentino Tosatti, italienischer Mathematiker